Meoneura  — род двукрылых насекомых из семейства Carnidae. 80 видов. Неарктика, Палеарктика и часть видов в других регионах (Неотропика, Афротропика, Юго-Восточная Азия, отсутствуют в Австралии).

Описание 
Мелкие мухи, длина от 1 до 2 мм, тело тёмное (чёрно-бурое). Щетинки головы тёмные. Крыло с короткой dm ячейкой. У самок развиты крылья и 1-5 стерниты брюшка (у близкого рода Carnus эти стерниты отсутствуют).
Ячейки cup и жилка A1+CuA2 отсутствуют. Обитают в грибах, на растениях, таких как ластовневые (Caralluma), лилейные (Чемерица), зонтичные (Купырь, Сныть, Борщевик, Thapsia), Сложноцветные (Чертополох), розовые (Таволга, Рябинник), в фекалиях разнообразных птиц и животных (травоядные, всеядные, люди), на падали и в птичьих гнёздах.

Систематика 
80 видов. Группа родов Meoneura+Carnus вместе с родом Enigmocarnus образуют сестринскую группу к роду Hemeromyia. Все вместе они образуют общую кладу с группой из родов Neomeoneurites и вымершего Meoneurites. Среди синонимов рода Meoneura таксоны ,  и . Род был впервые выделен в 1856 году итальянским диптерологом Камилло Рондани (1808-1879).
 M. acuticerca Gregor, 1973
 M. algerica Hennig, 1937
 M. alphabetica Carles-Tolrá & Ventura, 2002
 M. alpina Hennig, 1948
 M. amurensis Ozerov, 1986
 M. anceps Frey, 1915
 M. arctica Ozerov, 1991
 M. asiatica Papp, 1976
 M. atoma Papp, 1981
 M. australis Deeming, 1997
 M. baluchistani Duda, 1936
 M. bicuspidata Collin, 1930
 M. bilboi Stuke & Freidberg, 2017
 M. biseta Deeming, 1976
 M. brakeae Stuke & Freidberg, 2017
 M. californica Sabrosky, 1961
 M. carpathica Papp, 1977
 M. caucasica Ozerov, 1991
 M. compacta Gregor, 1971
 M. davidi Stuke & Freidberg, 2017
 M. digitata Sabrosky, 1959
 M. elongella (Zetterstedt, 1838)
 M. exigua Collin, 1930
 M. falcata Papp, 1997
 M. flabella Carles-Tolra, 1992
 M. flavifacies Collin, 1930
 M. flavifrons Papp, 1981
 M. forcipata Sabrosky, 1959
 M. freta Collin, 1930
 M. furcata Hennig, 1937
 M. glaberrima Becker, 1910
 M. goldemari Stuke & Freidberg, 2017
 M. graeca Hennig, 1972
 M. granadensis Lyneborg, 1969
 M. grimmorum Stuke & Freidberg, 2017
 M. helvetica Papp, 1997
 M. hennigi Gregor, 1971
 M. hungarica Papp, 1977
 M. inversa Papp, 1976
 M. kaszabi Papp, 1976
 M. krivosheinae Ozerov, 1991
 M. lacteipennis (Fallén, 1823)
 M. lamellata Collin, 1930
 M. lilliputensis Stuke & Freidberg, 2017
 M. longifurca Papp, 1997
 M. maritima Ozerov, 1991
 M. meszarosi Stuke & Freidberg, 2017
 M. milleri Gregor, 1973
 M. minuscula Papp, 1977
 M. minutissima (Zetterstedt, 1860)
 M. mongolica Papp, 1976
 M. moravica Gregor & Papp, 1981
 M. neottiophila Collin, 1930
 M. nevadensis Lyneborg, 1969
 M. nigeriensis Deeming, 1976
 M. nigrifrons Malloch, 1915
 M. nilsholgerssoni Stuke & Freidberg, 2017
 M. nitidiuscula Collin, 1949
 M. obscurella (Fallén, 1823)
 M. oscari Stuke & Freidberg, 2017
 M. palaestinensis Hennig, 1937
 M. pamphylica Ozerov, 2008</small>
 M. paralacteipennis Papp, 1977
 M. paraseducta Papp, 1976
 M. parva Papp, 1976
 M. perlamellata Hennig, 1937
 M. polita Sabrosky, 1959
 M. prima (Becker, 1903)
 M. pseudoflavifacies Papp, 1997
 M. pseudoseducta Papp, 1976
 M. pseudotriangularis Papp, 1976
 M. pteropleuralis Sabrosky, 1959
 M. quadrisetosa Papp, 1976
 M. sabroskyi Papp, 2006
 M. scutellata Deeming, 1976
 M. seducta Collin, 1937
 M. sinclairi Wheeler, 2000
 M. stepposa Ozerov, 1994
 M. subfreta Papp, 1979
 M. sublongisetosa Carles-Tolrá, 2008
 M. subnivalis Gregor, 1971
 M. triangularis Collin, 1930
 M. tschorsnigi Carles-Tolrá, 2008
 M. tunisica Papp, 1978
 M. ungulata Carles-Tolrá & Ventura, 2002
 M. vagans (Fallén, 1823)
 M. vieja Grimaldi, 1997
 M. wichtelorum Stuke & Freidberg, 2017
 M. wirthi Sabrosky, 1959
</small>

Примечания

Литература 
 
 Carles-Tolrá, M. & D. Ventura, 2002: Two new Meoneura Rondani species from Spain (Diptera, Carnidae). Studia Dipterologica 9 (1): 289-292.
 Ozerov, A. L. 2011: Three new species of the genus Meoneura Rondani, 1856 (Diptera, Carnidae) from Asia. Far Eastern entomologist, (221): 1-4. PDF of whole issue, 
 Ozerov, A. L. Three new species Carnidae and Piophilidae (Diptera) Turkey and Russia.. Russian Entomological Journal. Volume 16:491-493. 
 Stuke, J.-H. & Freidberg, A. 2017. The genera Meoneura Nitzsch and Carnus Rondani (Diptera: Carnidae) in Israel, with the description of ten new species, new records and identification keys. Israel Journal of Entomology 47: 173–214.

Ссылки 
 eol.org: Meoneura
 biolib.cz
Carnidae
Роды двукрылых